Виктория Азаренко — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Симона Халеп — защищала свой титул, но уступила в четвертьфинале.

Посев 
Все сеяные участницы начинают турнир со второго раунда.

  Серена Уильямс (Финал)
  Анжелика Кербер (Второй раунд)
  Агнешка Радваньская (Полуфинал)
  Гарбинье Мугуруса (Второй раунд)
  Симона Халеп (Четвертьфинал)
  Карла Суарес Наварро (Отказ)  Белинда Бенчич (Третий раунд)
  Петра Квитова (Четвертьфинал)
  Роберта Винчи (Четвёртый раунд, отказ)  Винус Уильямс (Второй раунд)
  Луция Шафаржова (Второй раунд)
  Тимея Бачински (Четвёртый раунд)
 ' Виктория Азаренко (Титул)
  Ана Иванович (Третий раунд)
  Сара Эррани (Второй раунд)
  Светлана Кузнецова (Второй раунд)
  Элина Свитолина (Третий раунд)
  Каролина Плишкова (Полуфинал)
  Елена Янкович (Четвёртый раунд)
  Каролина Возняцки (Второй раунд)
  Слоан Стивенс (Второй раунд)
  Андреа Петкович (Второй раунд)
  Мэдисон Киз (Второй раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Второй раунд)
  Йоханна Конта (Четвёртый раунд)
  Саманта Стосур (Четвёртый раунд)
  Кристина Младенович (Второй раунд)
  Анна Каролина Шмидлова (Второй раунд)
  Сабина Лисицки (Второй раунд)
  Екатерина Макарова (Третий раунд)
  Дарья Гаврилова (Второй раунд)
  Моника Никулеску (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

BNP Paribas Open 2016